Николай Савицкий:
 Савицкий, Николай Владимирович (род. 1994) — казахстанский хоккеист.
 Савицкий, Николай Матвеевич — советский и российский актер, художественный чтец.
 Савицкий, Николай Николаевич (1892—1984) — советский терапевт и педагог, генерал-майор медицинской службы.
 Савицкий, Николай Петрович (1867—1941) — председатель Черниговской губернской земской управы, член Государственного совета.